Струг — плоскодонне вітрильно-гребне судно 11-12 ст.
 Струг — узагальнена назва різальних інструментів для ручного стругання деревини та деревних матеріалів.
 Струг — загальна назва різних видів рубанків
 Струг — те ж саме, що й скобель, старовинний ручний інструмент теслярів у вигляді прямого або зігнутого ножа з ручками на кінцях
 Струг — землерийна машина, що зрізує ґрунт шарами за допомогою спеціальних ножів, а також самі ножі.
 Струг колійний — колійна машина, що застосовується на залізницях для ремонту земляного полотна, очищання колій від снігу.
 Дорожній струг — те ж саме, що й грейдер.
 Струг — механізм для видобутку вугілля з пологозалеглих пластів
 Струг (також пструг, форель) — вид риби родини лососевих.

Прізвище 
 Анджей Струг (1871—1937) — польський письменник, публіцист, політичний діяч.

Примітки

Посилання